Maypole (Canterbury) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kent
 Maypole (Dartford) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kent
 Maypole (Isles of Scilly) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kornwalia
 Maypole – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wielki Londyn
 Maypole – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Midlands